Potuczek ist der Familienname folgender Personen:
 August Potuczek (1882–1936), akademischer Maler und Radierer
 Ernest Potuczek-Lindenthal (1917–2008), Scherenschnittkünstler und Grafiker